Meccia ist der Familienname folgender Personen:

 Celeste Meccia (* 1986), argentinische Handballspielerin 
 Gianni Meccia (* 1931), italienischer Schauspieler, Sänger und Komponist